Plantersville steht für: 

 Plantersville (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Dallas County, Alabama, USA 
 Plantersville (Arkansas), Ort im Drew County, Arkansas, USA 
 Plantersville (Mississippi), Stadt im Lee County, Mississippi, USA 
 Plantersville (South Carolina), gemeindefreies Gebiet im Georgetown County, South Carolina, USA 
 Plantersville (Texas), gemeindefreies Gebiet im Grimes County, Texas, USA 
 Plantersville (Virginia), Ort im Lunenburg County, Virginia, USA